USS Arkansas je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Arkansas (1860) 
 USS Arkansas (BM-7) 
 USS Arkansas (CGN-41)
 USS Arkansas (BB-33) 
 USS Arkansas (DLGN-41)

Arkansas